Cacahuatepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Juan Cacahuatepec (ort), Oaxaca, 
 Cacahuatepec, Guerrero, ort, José Joaquín de Herrera, 

Robotskapade Mexikoförgreningar